Cher steht für:
 Cher (Fluss), ein Fluss zur Loire in Frankreich
 das Département Cher, ein Département in Frankreich
 Cher, piemontesischer Name der Stadt Chieri in der Provinz Turin, Italien
 Cherokee-Silbenschrift (ISO-15924-Code), Schriftsystem der Cherokee-Nation

Cher ist der Name folgender Personen:
 Cher (* 1946), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin 
 Cher Lloyd (* 1993), britische Sängerin

Abkürzung